Sphaerocarpos är ett släkte av bladmossor. Sphaerocarpos ingår i familjen Sphaerocarpaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Levermossor
Sphaerocarpos